

Жінки 
 Пастушина Олександра Іванівна (1913 — ?) — голова Бродівського районного комітету товариства Червоного Хреста Львівської області. Депутат Верховної Ради СРСР 2-го скликання.

Чоловіки 
 Пастушин Тарас Ярославович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.